Cibórz bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Cibórz (Lidzbark) (dt. Ciborz), Dorf der Gmina Lidzbark in der der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Cibórz (Skąpe) (dt. Tiborlager), Weiler der Gmina Skąpe in der der Woiwodschaft Lebus